Зе́ак () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Зеак, Маттиас (род. 1962) — немецкий гребец-байдарочник.
 Зеак, Оливер (род. 1962) — немецкий гребец-байдарочник.